Doutes (Αμφιβολίες (Amphivoliés)) est un film grec réalisé par Grigóris Grigoríou en 1964.
 Doutes est un film français réalisé par Yamini Lila Kumar en 2013.
 Doutes, téléfilm de François Hanss sorti en 2021, avec Muriel Robin

Voir aussi